Карнахан — фамилия. Известные носители:
 Карнахан, Дженнифер (род. 1976) — американский политик, председатель Республиканской партии Миннесоты.
 Карнахан, Джин (род. 1933) — американский политик, сенатор от штата Миссури (демократы) в 2001—2002.
 Карнахан, Джо (род. 1969) — американский независимый кинорежиссёр, кинопродюсер, сценарист и актёр.
 Карнахан, Мел (1934—2000) — американский политик-демократ, 51-й губернатор штата Миссури в 1993—2000 годах.
 Карнахан, Мэттью (род. 1961) — американский продюсер, сценарист и режиссёр.
 Карнахан, Мэттью Майкл (иногда указан как Мэтт Карнахан) — американский сценарист.